

Избранное кино

Мировое кино 
 «Алиса в Стране чудес»/Alice in Wonderland, Великобритания (реж. Сесиль Хепуорт и Перси Стоу)
 «Большое ограбление поезда»/The Great Train Robbery, США (реж. Эдвин Стэнтон Портер)
 «В царстве фей»/Le royaume des fées, Франция (реж. Жорж Мельес)
 «Дьявольский кэк-уок»/Le Cake-walk infernal, Франция (реж. Жорж Мельес)
 «Меломан»/Le mélomane, Франция (реж. Жорж Мельес)
 «Монстр»/Le monstre, Франция (реж. Жорж Мельес)
 «Чрезвычайные автомобильные аварии»/Extraordinary Cab Accident, США (реж. Уолтер Буф)

Персоналии

Родились 
 23 января — Григорий Александров, советский кинорежиссёр, актёр, сценарист.
 30 марта — Роже Юбер, французская кинооператор.
 2 мая — Камиль Ярматов, советский актёр, кинорежиссёр, сценарист, Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда (1973).
 8 мая — Фернандель, французский актёр, комик.
 27 июля — Николай Черкасов, советский актёр.
 5 декабря — Йоханнес Хестерс, голландский актёр, певец], артист эстрады.
 28 декабря — Михаил Калатозов, советский кинорежиссёр.

Ссылки 

 IMDb — здесь можно найти даты выхода в прокат фильмов по странам:
 США
 Франция
 Великобритания
 Российская империя